Strophius (mythologie), een personage uit de Griekse mythologie
 Strophius (geslacht), een geslacht van krabspinnen